Olegario Víctor Andrade puede referirse a:

 El poeta, periodista y político argentino Olegario Víctor Andrade;
 La localidad argentina de Olegario Víctor Andrade, en la provincia de Misiones;